Ada Negri (1870-1945), poète italien
 Alexandre Negri (1981-), footballeur brésilien
 Antimo Negri (1923-2005), philosophe italien
 Cesare Negri (vers 1536 -après 1604), danseur italien
 Cristian Negri (1985-) footballeur saint-marinais
 Fabio Negri (1982-), coureur cycliste italien
 Francesco Negri (1452-1510), grammairien italien de la Renaissance.
 Francesco Negri (1500-1563), théologien catholique passé à la Réforme
 Francesco Negri (1623–1698), prêtre italien qui, de 1663 à 1666, a voyagé en Scandinavie
 Francesco Negri (1841-1924), photographe italien
 Gino Negri (1919-1991), compositeur italien ;  
 Luigi Negri (1941-2021), archevêque italien ;
 Luigi Negri (1956- ), homme politique italien ; 
 Maria Caterina Negri (1704 - après 1744), cantatrice italienne ; 
 Oswaldo Negri Jr. (1969-), pilote automobile brésilien
 Pietro Negri (1628-1679), peintre italien 
 Pola Negri (1897-1987), actrice polonaise du cinéma muet
 Roger Negri (1954-), homme politique luxembourgeois
 Toni Negri (1933-), philosophe et homme politique italien

Géographie 
 Negri (Bacău), commune roumaine
 Torre de' Negri,  commune italienne

Patronyme italien